Swansea peut désigner :
 la traduction anglaise de la « mer du cygne »

Toponyme

Swansea, ville côtière dans le sud du Pays de Galles en Tasmanie.

Swansea, ville côtière de 228 000 habitants située dans le sud du Pays de Galles ;
 Swansea City Association Football Club, un club de football gallois fondé en 1912 ;

Swansea, une importante ville-fantôme dans l'Arizona ;
 Swansea, un village du comté de Saint Clair, dans l'Illinois.
 Swansea, town du comté de Bristol, dans le Massachusetts.

Divers 

 Neath-Swansea Ospreys, ancien nom d'une franchise régionale de rugby à XV galloise ;
 Swansea Vale, un cargo britannique qui a coulé au large de Camaret-sur-Mer, dans le Finistère, le .